Episodis de Doctor Who